Damián puede referirse a:

 El nombre propio Damián.
 Damián, médico y mártir de la iglesia católica.
 Pedro Damián, santo.